Адольф Лёве (Лоу; ; 4 марта 1893, Штутгарт — 3 июня 1995, Вольфенбюттель) — немецкий экономист и социолог.

Биография 
Адольф Лёве учился в университетах Мюнхена, Берлина и Тюбингена (доктор права, 1918). Ветеран Первой мировой войны. В 1920-е годы был сторонником религиозного социализма. С 1922 года работал в Министерстве экономики Веймарской республики. Преподавал в Кильском (1925—1931) и Франкфуртском (1931—1933) университетах. Возглавлял  (1926—1931).

В 1933 г. эмигрировал. В 1933—1940 работал в Манчестерском университете. В 1941—1963 в Новой школе социальных исследований (Нью-Йорк), где преподавали и другие европейские эмигранты: Ханна Арендт, Макс Вертгеймер, Фрида Вундерлих, Франко Модильяни, Эмиль Ледерер, Альфред Шюц.

Лауреат премии Веблена — Коммонса (1979).

Основные произведения 
 «Безработица и преступность» (Arbeitslosigkeit und Kriminalität, 1914);
 «Экономическая теория и социология: оправдание сотрудничества в общественных науках» (Economics and Sociology: A plea for cooperation in the social sciences, 1935);
 «Об экономическом знании: по направлению к науке политической экономии» (On Economic Knowledge: Toward a science of political economics, 1965).

Примечания

Ссылки 
 Биография А. Лёве

Столетние долгожители Германии
Социологи Германии
Почётные доктора Бременского университета
Христианские социалисты
Социал-демократы Германии
Социологи по алфавиту
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии